OBS est un sigle, qui signifie :
 Organizational breakdown structure ;
 Orange Business Services ;
 Optical Burst Switching, un concept technologique appliqué dans les réseaux optiques ;
 Olympic Broadcast Service, service de diffusion et de captation des jeux olympiques ( ;
 Open Broadcaster Software, logiciel open source de streaming et d'enregistrement de vidéos, maintenu par l'OBS studio ;
Organisation bretonne de sélection, entreprise de semences ;
 Ces trois lettres peuvent également faire songer au magazine L'Obs, anciennement Le Nouvel Observateur.